Le nom de Bataille de Luçon peut désigner :

Révolution française 

Pendant la Guerre de Vendée, à Luçon (Vendée), en 1793 :

 Première bataille de Luçon ()
 Deuxième bataille de Luçon ()
 Troisième bataille de Luçon ()

Seconde Guerre mondiale 

Pendant la Seconde Campagne des Philippines, à Luçon (Philippines) : 

 Bataille de Luçon (Philippines) (1945)